Cet article présente les résultats des élections communales à Versoix (canton de Genève, Suisse), par législature.

Appelées élections municipales, elles comprennent l'élection du Conseil administratif (exécutif) et celle du Conseil municipal (législatif).

Législature 2020-2025

Élection du Conseil administratif 
La dernière élection en date a lieu en deux tours, les  et . Le premier tour a lieu en même temps que l'élection du Conseil municipal.

Élection du Conseil municipal 
La dernière élection en date a lieu le , en même temps que le premier tour de l'élection du Conseil administratif.

Elle voit la disparition du MCG du législatif communal, qui perd ses trois sièges, la perte d'un siège du PLR et une progression de quatre sièges des Verts.

En juin 2021, un membre du conseil municipal est exclu du groupe PLR et siège par la suite comme indépendant.

Législature 2015-2020

Élection du Conseil administratif 
L'élection a lieu en deux tours, les  et . Le premier tour a lieu en même temps que l'élection du Conseil municipal.

Élection du Conseil municipal 
L'élection a lieu le , en même temps que le premier tour de l'élection du Conseil administratif.

Elle voit les Verts perdre un siège au profit du MCG.

Législature 2011-2015

Élection du Conseil administratif 
L'élection a lieu le .

Élection du Conseil municipal 
L'élection a lieu le .

Elle voit le MCG accéder au législatif communal avec deux sièges et le gain d'un siège par les Verts, au détriment du Parti libéral et du Parti radical qui perdent respectivement deux et un sièges.

Législature 2007-2011

Élection du Conseil administratif 
L'élection a lieu le .

Élection du Conseil municipal 
L'élection a lieu le . En raison de l'augmentation de la population communale, le Conseil municipal passe de 25 à 27 membres.
Le Parti radical décroche deux sièges supplémentaires. Malgré un recul du nombre de suffrages, le Parti libéral obtient un siège de plus, tandis que le PDC doit céder un siège.

Législature 2003-2007

Élection du Conseil administratif 
L'élection a lieu le .

Élection du Conseil municipal 
L'élection a lieu le .

Législature 1999-2003

Élection du Conseil administratif 
L'élection a lieu le .

Élection du Conseil municipal 
L'élection a lieu le .

Législature 1995-1999

Élection du Conseil administratif

Élection du Conseil municipal 
L'élection a lieu le .

Législature 1983-1987

Élection du Conseil administratif 
L'élection a lieu le .

Législature 1979-1983

Élection du Conseil administratif 
L'élection a lieu le .

Article connexe 

 Liste des conseillers administratifs de Versoix

Lien externe

Notes et références

Notes

Références 

Versoix
Élection en Suisse
Liste en rapport avec le canton de Genève